Эккерсберг (, ) — датская и норвежская фамилия. Известные носители:
 Эккерсберг, Кристоффер Вильхельм (1783—1853) — датский художник и педагог.
 Эккерсберг, Юхан Фредрик (1822—1870) — норвежский художник.